

Pittura

 Venere e Adone, soggetto classico della pittura

 Venere e Adone, quadro di Tiziano in varie versioni:
Venere e Adone di Madrid, Museo del Prado
Venere e Adone di Londra, National Gallery
Venere e Adone di Los Angeles, Getty Museum
Venere e Adone di Washington, National Gallery of Art
Venere e Adone, Collezione privata temp. Oxford, Ashmolean Museum
Venere e Adone di Roma, Galleria nazionale d'arte antica
Venere e Adone di New York, Metropolitan Museum

Venere e Adone, quadro di Paolo Veronese:
Venere e Adone di Madrid, Museo del Prado
Venere e Adone di Augusta, Staatliche Kunstsammlungen

Venere e Adone di Nicolas Poussin

Letteratura
 Venere e Adone, poema di Shakespeare

Pagine correlate
 Venere, Adone e Cupido
 Venus and Adonis